De Onafhankelijkheidspartij (IJslands: Sjálfstæðisflokkurinn) is een conservatieve partij in IJsland. De partij ontstond in 1929 door het samengaan van de Conservatieve Partij en de Liberale Partij.

De Onafhankelijkheidspartij heeft in haar geschiedenis twaalf keer een IJslandse premier geleverd, vijf keer Ólafur Thors (in 1942, 1944-1947, 1949-1950, 1953-1956, 1959-1963) en alle anderen één keer: Bjarni Benediktsson I (1963-1970), Jóhann Hafstein (1970-1971), Geir Hallgrímsson (1974-1978), Þorsteinn Pálsson (1987-1988), Davíð Oddsson (1991-2004), Geir Haarde (2006-2009) en Bjarni Benediktsson II (januari 2017-november 2017).

Platform
De Onafhankelijkheidspartij verzet zich tegen het mogelijk lidmaatschap van IJsland van de Europese Unie. Wel is ze voorstander van internationale samenwerking, onder meer binnen de NAVO.

Verkiezingen voor het Parlement van IJsland

Externe link
  Onafhankelijkheidspartij

IJslandse politieke partij
Conservatieve partij
Liberale partij